Picafollas es el nombre común de varias especies de aves, entre las que se incluyen:

Phylloscopus bonelli: Picafollas de Bonelli.
Phylloscopus collybita: Mosquitero común o Picafollas europeo.
Phylloscopus ibericus: Picafollas ibérico.
Phylloscopus sibilatrix: Mosquitero silbador o Picafollas asubiador.
Vermirora peregrina: Picafollas peregrino.
Dendroica coronata: Picafollas coronado.